Сінь — елемент архітектури.
 Сінь — елемент церковної архітектури, накриття над престолом.
 Сінь — геральдичний термін, фігура шатроподібної форми або у вигляді балдахіна, зображувана в гербі поверх мантії.
 Династія Сінь — період правління Ван Мана в Китаї.
 Сінь — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.

Див. також 
 Сень
 Сіни
 Синь (значення)